Daggett ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Daggett (Arkansas)
 Daggett (Indiana)
 Daggett (Kalifornien)
 Daggett (Michigan)
 Daggett (Pennsylvania)
 Daggett Township, Michigan
 Daggett County, Utah

Daggett ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron S. Daggett (1837–1938), US-amerikanischer General
 David Daggett (1764–1851), US-amerikanischer Politiker
 Hallie Morse Daggett (1878–1964), US-amerikanische Mitarbeiterin des United States Forest Service
 Jensen Daggett (* 1969), US-amerikanische Fernseh- und Filmschauspielerin
 John Daggett (1833–1919), US-amerikanischer Politiker
 Rollin M. Daggett (1831–1901), US-amerikanischer Politiker
 Timothy Daggett (* 1962), US-amerikanischer Turner

Siehe auch:

 Daggett Brook
 Daggett Creek